Graßhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Graßhoff (1937–1989), deutsche Slawistin
 Fritz Graßhoff (1913–1997), deutscher Schriftsteller und Maler
 Gerd Graßhoff (* 1957), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Hans-Ulrich Graßhoff (* 1943), deutscher Volleyballspieler
 Heinz Graßhoff (1915–2002), deutscher Bauingenieur
 Helmut Graßhoff (1925–1983), deutscher Slawist
 Kurt Graßhoff (1869–1952), deutscher Konteradmiral
 Marie Graßhoff (* 1990), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Grashoff
 Grasshoff
 Graßhof
 Grashof
 Graßhöfe